Станция представляет собой два пути и две боковые платформы, обслуживающие свой путь каждая и расположенные по разные стороны от путей. Станция подземная, мелкого заложения. К востоку от платформ пути «выходят на улицу». Наземный участок путей можно наблюдать прямо с них. За тем местом, где пути выходят на поверхность, располагается перекрёстный съезд, не используемый для пассажирского сообщения.

Станция имеет два выхода. Западный приводит к перекрёстку Хантерс-Пойнт-авеню (49-я авеню) и 21-й улицы, а восточный — к станции Hunterspoint пригородной железной дороги LIRR. Западный выход открыт всегда, в отличие от восточного, который открыт только когда открыта станция LIRR, а это, как правило, по будням.

Станция оформлена в итальянском дизайне. Название станции располагается на стенах. Также на опорах имеются плитки с буквами НР, которые являются аббревиатурой названия станции (Hunters Point Avenue).

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — Hunterspoint Avenue
 Station Reporter — 7 Train
 Hunters Point Avenue entrance from Google Maps Street View